L'edizione 1997-1998 è stata la trentunesima edizione del campionato italiano di Serie A femminile di calcio.

Il Modena ha conquistato lo scudetto per la seconda volta nella sua storia e la seconda consecutiva dopo aver sconfitto il Cascine Vica nello spareggio giocato a Pavia. Sono retrocessi in Serie B il Riva del Garda, lo Sporting Segrate 92 e lo Sporting Sorrento Crems. Il titolo di capocannoniere della Serie A è andato a Carolina Morace, calciatrice del Modena, autrice di 41 gol.

Al termine del campionato il Cascine Vica rinuncia ad iscriversi all'edizione successiva della Serie A per iscriversi in Serie B. Al suo posto viene riammesso il Verona C.F..

Stagione

Novità 
Al termine stagione 1996-1997 il Gravina Catania, il Calendasco e il Verona C.F. sono stati retrocessi in Serie B. Al loro posto sono stati promossi il Sarzana, il  e lo Sporting Sorrento Crems, vincitori dei tre gironi della Serie B 1996-1997.

Formato 
Le 16 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 giornate.
Le ultime tre classificate retrocedono in Serie B.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia
      Retrocessa in Serie B 1998-1999

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario

Spareggi

Spareggio scudetto

Verdetti finali 
  Modena Campione d'Italia 1997-1998.
 Riva del Garda, Sporting Segrate 92 e Sporting Sorrento Crems retrocedono in Serie B.

Note

Bibliografia 
Luca Barboni e Gabriele Cecchi, Annuario del CALCIO FEMMINILE 1999-2000, Mariposa Editrice - Fornacette (PI) - novembre 1999, che ha pubblicato tutte le classifiche della Serie A dal 1968 e della Serie B dal 1983 in poi.

1997